Tørring (plaats), plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Hedensted.
 Tørring-Uldum, voormalige gemeente in Denemarken.
 Tørring (parochie, Hedensted), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Hedensted.
 Tørring (parochie, Lemvig), parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Lemvig.